Calvez ist der Familienname folgender Personen:

 Bilbo Calvez (* vor 1982), französische Künstlerin und Friedensaktivistin
 Jean-Yves Calvez (1927–2010), französischer Jesuit und Sozialphilosoph
 Vincent Calvez (* 1981), französischer Biomathematiker